Jaedicke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Georg Jaedicke (1911–2000), deutscher Mediziner
 Horst Jaedicke (1924–2010), deutscher Redakteur, Filmproduzent und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Jedicke